Энн Кьюсак (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Энн Кьюсак родилась в Бруклине, Нью-Йорк в семье актёра Ричарда Кьюсака. Она является сестрой актёров Джона и Джоан Кьюсак. Она изучала актёрское мастерство в Нью-Йоркском университете, а после его окончания работала на театральной сцене в Чикаго.

Кьюсак дебютировала на экране в фильме 1992 года «Их собственная лига», а после играла небольшие роли в таких картинах как «Готова на всё» (1993) и «Человек эпохи Возрождения» (1994). На телевидении её карьера складывалась лучше и в 1996 году она получила главную женскую роль в ситкоме «Шоу Джеффа Фоксуорти», в котором снималась в течение сезона. Её первая и последняя главная роль была в ситкоме канала Lifetime «Мэгги» (1998—1999), который был закрыт после одного сезона.

Кьюсак на протяжении своей карьеры появилась в эпизодах более сорока телешоу, среди которых были «Скандал», «Следствие по телу», «Частная практика», «Мыслить как преступник», «Отряд «Антитеррор»», «Братья и сёстры», «Юристы Бостона», «Анатомия страсти», «Зачарованные», «Фрейзер» и «Она написала убийство». Также она появилась в мини-сериалах «С Земли на Луну» и «Потерянная комната», и сыграла роль матери главного героя в телефильме 2009 года «Эйс Вентура-младший».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Музыкального колледжа Беркли
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США